Mehdīābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mehdīābād-e Amīn, ort, Kerman, 
 Zāft, bondby, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar